Кваліметрія — кількісна оцінка (класифікація) процесів за допомогою шкали балів
 Кваліметрія (оцінка якості продукції)
 Кваліметрія (психологія)